

Astronomia
 14693 Selwyn – asteroide della fascia principale

Geografia
Nuova Zelanda
 Distretto di Selwyn – distretto della regione di Canterbury (Isola del Sud)
 Fiume Selwyn – fiume dell'Isola del Sud
Stati Uniti d'America
 Selwyn – centro abitato della Contea di Mingo (Virginia Occidentale)

Onomastica
 Selwyn – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Archibald Selwyn – produttore teatrale statunitense
 Edgar Selwyn – attore, commediografo, regista e produttore statunitense
 George Selwyn – vescovo britannico, primo vescovo anglicano della Nuova Zelanda
 Laine Selwyn – cestista statunitense naturalizzata israeliana
 Ruth Selwyn – produttrice teatrale e attrice statunitense

Altro
 Selwyn College – uno dei collegi costituenti l'Università di Cambridge